Чемпіонат Ірландії з футболу 2014 — 94-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Ірландії. Титул чемпіона вдесяте здобув Дандолк.

Прем'єр-дивізіон

Клуби

Підсумкова таблиця 

 

Примітки: 
1. Клуб Сент-Патрікс Атлетік візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2015—2016 як переможець Кубку Ірландії 2014.
2. Клуб УКД візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2015—2016 через Рейтинг Fair Play УЄФА, оскільки фінішував третій у рейтингу Fair Play Ірландії. Після закінчення чемпіонату клуб програв у плей-оф і покинув елітний ірландський дивізіон.

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати

Найкращі бомбардири

Плей-оф 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|28 жовтня/1 листопада 2014

|}

Перший Дивізіон

Підсумкова таблиця 

Позначення:

Плей-оф за підвищення у класі 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|17/24 жовтня 2014

|}

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт
 Чемпіонат Ірландії на soccerway 
 Перший дивізіон Ірландії на soccerway 

2014 
Ірландія